Курессааре — місто в Естонії, на острові Сааремаа.
 Курессааре (футбольний клуб) — естонський футбольний клуб з однойменного міста.
 Курессааре (Вільянді) — село в Естонії, у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Фортеця Курессааре — фортеця в місті Курессааре.
 Курессааре (аеропорт) — аеропорт біля однойменного міста в Естонії.